Brydning i 75 kg græsk-romersk stil for herrer under Sommer-OL 2016 fandt sted den 14. august 2016.

Medaljefordeling

Turneringsformat 
 
Ud fra kvalifikationen var det muligt, at der kunne være op til 19 deltagere i konkurrencen. Derfor var der behov for afvikling af tre kvalifikationskampe inden der kunne overgås til det traditionelle elimineringssystem hvor de 16 tilbageværende brydere mødtes to og to efter lodtrækning.  Elimineringskampene fortsætter indtil der er fundet de to brydere, som skal mødes i finalen og så derfor skal kæmpe om guldmedaljen. 
Alle brydere der, på et eller andet tidspunkt, havde mødt en af de to finalister gik herefter til opsamlingsrunderne, hvor der igen blev kæmpet efter elimineringsprincippet.  Opsamlingsrunderne var afsluttet da der kun var to brydere tilbage. Disse brydere mødte herefter de to tabere af semifinalerne og de to vindere af disse to ”opsamlingssemifinaler” blev tildelt bronzemedaljer.

Resultater

Øverste halvdel

Nederste halvdel

Opsamling

Bronzemedaljekampe

Finalen

Referencer

Eksterne henvisninger 
http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Wrestling.pdf
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/qualification_system_a.pdf

75 kg græsk-romersk stil (herrer)